Deyvison Santos (Janaúba, 23 de dezembro de 1989) é um empresário brasileiro de futebolistas. Deyvison Santos é o proprietário e atual presidente da empresa Deyvison Santos Marketing Esportivo'' localizada na cidade de Belo Horizonte em Minas Gerais. É empresario de grandes jogadores entre eles Ernesto Junior do Ceara SC,Hyago Cruzeiro EC ,Ciro Luiz e Ronald America Mineiro,Andre Luis Artilheiro do Campeonato Alagoano 2011,Claudemir, do ABC de Natal,Laécio''', ex-atacante do América Mineiro, entre outros.

Ligações externas
Site Oficial

Empresários do Brasil
Naturais de Janaúba